Čađavica – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Ribnik
 Čađavica – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, siedziba gminy Čađavica
 Čađavica Donja – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Bijeljina
 Čađavica Donja – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Novi Grad
 Čađavica Gornja – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Bijeljina
 Čađavica Gornja – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Novi Grad
 Čađavica Srednja – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w mieście Bijeljina
 Čađavica Srednja – wieś w Bośni i Hercegowinie, w Republice Serbskiej, w gminie Novi Grad